hrabstwo Hickman (ang. Hickman County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Hickman (ang. Hickman County) w USA, w stanie Tennessee